Landesstraße 205 bezeichnet:

 die See Straße im Burgenland
 die St. Georgener Landesstraße in Salzburg
 die Laafelderstraße in der Steiermark
 die Kelchsaustraße in Tirol
 die Hittisauer Straße in Vorarlberg